Dit artikel geeft een overzicht van Albanese wielrenners.

A

B
Besmir Banushi
Agron Bogan
Arzen Bregasi
Altin Buzi (11 mei 1975)
Erion Buzi (25 november 1984)

C

D
Soldian Deda
Alban Delia
Saimir Disha

E

F

G

H
Admir Hasimaj (02 oktober 1980)
Ervin Haxhi
Xhevahir Jahaj

I

J

K
Vangiel Kule (23 juni 1982)

L
Alexander Lazri
Ervin Lika (11 juni 1973)

M
Gezim Mlloja (7 juli 1977)
Donald Mukaj
Besnik Musaj

N
Elis Nanushi

O

P
Erjon Plaka
Tonin Prifti

Q

R

S
Ndricim Shahaj
Brahim Sika
Altin Sufa

T  
Jonid Toska

U

V

W

X

Y

Z
Palion Zarka
Leonard Zeneli (02 oktober 1989)
Eugert Zhupa

 
wielrenner